Ptarmus är ett släkte av fiskar. Ptarmus ingår i familjen Aploactinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kindpansrade fiskar
Ptarmus